Аглимозеро — пресноводное озеро на территории Пяльмского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км². Располагается на высоте 178 метров над уровнем моря.

Котловина ледникового происхождения.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Озеро не имеет видимых поверхностных притоков и стоков и относится к бассейну реки Туны, впадающей в реку Жилую Тамбицу. Последняя является притоком реки Пяльмы, впадающей в Онежское озеро.

В озере расположено шесть небольших безымянных островов, рассредоточенных по всей площади водоёма.

Средняя амплитуда колебаний уровня составляет 0,2 м.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100611102000018985.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Жилой Тамбицы
Озёра Пудожского района
Озёра России без поверхностного стока